Le sigle TGI peut signifier :
en français
Tribunal de grande instance
Tractus gastro-intestinal

Sigle de 3 caractères
Homonymie